Fehér József (?–?) atléta, távgyalogoló, magyar bajnoki bronzérmes (1929)
 Fehér József (1912–1975) kiadói szerkesztő
 Fehér József (1922–1956) államvédelmi tiszt, őrnagy
 Fehér József (1932) állatorvos
 Fehér József (1943) gépészmérnök
 Fehér József (1947–2018) újságíró, szerkesztő, színműíró, humorista
 Fehér József (1950) író, újságíró, népművelő, tanár
 Fehér József (1950–2015) jogász, katonatiszt, politikus
 Fehér József (1952) irodalomtörténész, muzeológus
 Fehér József (1953) búvárúszó
 Fehér József (?) gyártásvezető
hasonló nevűek
 Fehér József András (1931) geográfus